św. Eufemia z Akwilei (zm. I w.)
 św. Eufemia z Chalcedonu (zm. III w.)